Zinger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nikolai Wasiljevicz Zinger
 Wasili Jakowlewitsch Zinger